Il doppio  dello  Serbia Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Santiago González e Travis Rettenmaier erano i detentori del titolo, ma Rettenmaier ha giocato nell'Estoril Open.

González ha fatto coppia con Igor Zelenay, ma ha perso contro František Čermák e Filip Polášek.

František Čermák e Filip Polášek hanno battuto in finale Oliver Marach and Alexander Peya 7–5, 6–2.

Teste di serie 

 Marcel Granollers /  Nenad Zimonjić (semifinali)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (semifinali)

 František Čermák /  Filip Polášek (campioni) 
 Oliver Marach /  Alexander Peya (finale)

Tabellone

Note 
 

Serbia Open 2011
ATP World Tour 2011